Глузды — название населённых пунктов:

Россия 
 Глузды — деревня в Велижском районе Смоленской области.

Украина 
 Глузды — село в Куликовском районе Черниговской области.